Hubert Wolfs (1899-1937), peintre belge
 Mike Wolfs (né en 1970), skipper canadien
 Noémie Wolfs (née en 1988), chanteuse du groupe belge Hooverphonic
 Sofie Wolfs (née en 1981), nageuse belge

Homonymie de patronyme